

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 2 podstawowe
 Wypychów – część wsi Polichna w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Szastarka
 Wypychów – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów 
 Wypychów – część wsi Prusinowice w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca
 Wypychów – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Wypychów – część wsi Stanisławice w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Bochnia
 Wypychów – przysiółek wsi Kadłub Wolny w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Zębowice
 Wypychów – część wsi Chmielnik w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Chmielnik